Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Waterloo, et un troisième a été prévu mais jamais achevé :
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang portant 80 canons initialement nommé HMS Talavera mais renommé dès 1817 et lancé en 1818. Il est renommé HMS Bellerophon en 1824, réduit au service du port en 1848 et vendu en 1892.
 Le  est un vaisseau de ligne de  rang portant 120 canons lancé en 1833. Il est refondu et équipé d'une propulsion à vapeur en 1859 et renommé HMS Conqueror en 1862. Cédé à The Marine Society pour servir de navire-école et renommé Warspite en 1876. Il brûle accidentellement en 1918.
 Un destroyer de  aurait dû se nomme HMS Waterloo. Sa construction commence en 1945 mais est abandonnée plus tard dans l'année.

Sources 

Waterloo